W tym artykule znajduje się lista odcinków serialu Kowalscy kontra Kowalscy.

Przypisy

Bibliografia 
 

Listy odcinków seriali telewizyjnych